Coos ist ein Namensbestandteil der folgenden geografischen Objekte:

 Coos Bay (Oregon), Hafenstadt in Südwest-Oregon
 Coos River, Fluss im Coos County im Westen des US-Bundesstaates Oregon

Coos steht für:
 Coos-Sprachen, Familie indigener amerikanischer Sprachen
 Coos (Volk), Sprecher dieser Sprachen